Aufbereitung steht für:

 Ausrüstung (Textil), Veredlungsmaßnahmen an textilen Stoffen
 Recycling (Wiederverwertung oder Wiederaufbereitung) als umgangssprachlicher Ausdruck für den Prozess in der Abfallwirtschaft
 Verfahren zur stofflichen Aufbereitung von Rohstoffen, siehe Aufbereitungsanlage
 Umsetzung von Sachverhalten, Ereignissen oder abstrakten Konzepten in einer zum Beispiel für Schüler, Sachbearbeiter oder Kunden geeigneten Form, siehe Darstellung (Wiedergabe) 

Ortsnamen:

 Aufbereitung I und Aufbereitung II sind Ortsteile der Gemeinde Hellenthal im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen

Siehe auch:
 Aufarbeitung
 Zubereitung, beispielsweise bei Lebensmitteln